Kumpel steht für:

 Bergmann
 Freund (umgangssprachlich)
 Mark Kumpel (* 1961), US-amerikanischer Eishockeyspieler

Siehe auch:
 Kumpan